

Patronyme 
 Françoise de Motteville (1615-1689) est une femme de lettres française, nièce de Jean Bertaut.

Toponyme 

 Motteville, une commune de la Seine-Maritime (région Normandie) ;
 Claville-Motteville, une commune de la Seine-Maritime (région Normandie).